

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Domaszowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice 
 Domaszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów

Inne 
 Domaszowice – gmina wiejska

Zobacz też 
 Domaszowice Wikaryjskie – część miasta Kielce